Les mots ferrugineus, ferruginea et ferrugineum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « de la couleur du fer  (bleu foncé) ou de la rouille, ferrugineux ».

En taxonomie, les mots ferrugineus, ferruginea et ferrugineum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : ferrugineus, ferruginea, ferrugineum.

Notes et références 

Épithète spécifique